de Mandava, een Duits-Tsjechische rivier
Mandau (wapen), een traditioneel mes van de Dajaks op Borneo
Sungai Mandau, een rivier op het Indonesische eiland Sumatra
Mandau (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië